Fakse, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea di Storstrøm, il comune aveva una popolazione di 12.243 abitanti (2005) e una superficie di 147 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Haslev e Rønnede per dare luogo al neo-costituito comune di Faxe compreso nella regione della Zelanda.

Comuni della Danimarca soppressi